Dineobellator — род динозавров из семейства дромеозаврид, ископаемые остатки которых найдены в верхнемеловой формации , штат Нью-Мексико (США). В род включают единственный вид — Dineobellator notohesperus.

Открытие и название 

В 2008 году в формации Охо Аламо, штат Нью-Мексико (США) были найдены окаменелые остатки неизвестного динозавра. В 2020 году группа палеонтологов под руководством Стивена Ясински назвала и описала новый вид Dineobellator notohesperus на основе неполного скелета, голотип  VP-2430, представляющем собой несочленённые элементы черепа, фрагменты конечностей и позвонков. Уникальные особенности скелета, в частности плечевой кости, когтей и хвостовых позвонков, отличают D. notohesperus от других известных дромеозаврид.

Родовое название составлено из слова Diné — самоназвания индейского народа навахо, издревле жившем на этой территории, с добавлением  — «воин». Видовое название образовано сочетанием  — «южный» и  — «западный», с отсылкой на географию находки в юго-западной части США.

Описание 

Dineobellator был дромеозавридом среднего размера, сравнимым по длине с другими представителями семейства, такими как Velociraptor и Saurornitholestes. Его длина оценивается в 2 метра, а масса — от 18 до 22 килограммов. Форма плечевой кости подразумевает лёгкое телосложение. Несмотря на скудность остатков, образец раскрывает множество аспектов морфологии животного, которые проливают свет на новые поведенческие признаки представителей группы. Уникальные особенности его передних конечностей предполагают более высокие прочностные характеристики при сгибании, чем у прочих дромеозаврид, в сочетании с относительно более жёсткой силой сцепления в когтях передних конечностей. Хвостовые позвонки предполагают большее движение около основания хвоста, что способствовало увеличению ловкости животного.

На переднем крае локтевой кости обнаружены по меньшей мере 6 выростов, идентифицированных как перьевые бугорки, что указывает на наличие у животного 12—14 маховых перьев.

Систематика 
Филогенетический анализ, проведённый авторами описания, помещает Dineobellator в подсемейство велоцирапторин. Присутствие этого дромеозаврида, наряду с Acheroraptor и Dakotaraptor, указывает на то, что велоцирапторины продолжали эволюционировать и диверсифицироваться после своей миграции из Азии во времена кампана-маастрихта. Поскольку эти таксоны не образуют монофилетическую кладу, предполагается, что в кампанский и маастрихтский века присутствовало несколько родов дромеозаврид, в том числе как минимум 2 рода в северных, и 1 — в южных пределах Ларамидии. Эти линии следовали определёнными эволюционными путями, по-видимому, заполняя похожие экологические ниши в соответствующих экосистемах. Филогенетический анализ предполагает, по крайней мере, 4 кампанские линии, и, по крайней мере, 2—3 из них остаются в Северной Америке в маастрихте.

Приведённая кладограмма отражает результаты филогенетического анализа.

Палеоэкология 

Как представитель формации Охо Аламо, Dineobellator сосуществовал с крупными динозаврами, такими, как цератопсиды (Ojoceratops и Torosaurus), гадрозаврами (Edmontosaurus и Kritosaurus) и сальтазавридами (Alamosaurus). Крупнейшими хищниками экосистемы формации были крокодиломорф дейнозух, аждархидовый птерозавр кетцалькоатль и тираннозавр. Присутствие Dineobellator предполагает, что дромеозавриды были активными хищниками, занимавшие отдельные экологические ниши даже в присутствии крупных тираннозавров. Различия в морфологии зубов среди находок предполагают, что D. notohesperus был не единственным дромеозавридом, присутствующим в окружающей среде. Другими тероподами, с которыми сосуществовал Dineobellator, были ценагнатиды (Ojoraptorsaurus), орнитомимиды и троодонтиды. Между тем, в отложениях формации сохранились фоссилии по меньшей мере 8 различных млекопитающих, таких как , ,  и , а также остатки 7 родов черепах (Aspideretoides, Compsemys, Hoplochelys, Neurankylus, Plastomenus и, возможно, Adocus и Basilemys). Каждый из этих млекопитающих и черепах мог служить пищей для Dineobellator.

Палеопатология 
Один из 10-сантиметровых когтей на правой передней лапе голотипа имеет шрамы, указывающие на внутривидовую борьбу, в которую было вовлечено животное. Помимо этого, в образце задокументировано сломанное и зажившее ребро. Несколько костей голотипа демонстрируют аномальный рост и, как предполагается, являются патологическими особенностями, возникшими в результате травмы или болезни.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2020 году